Fabio Pasini (ur. 23 sierpnia 1980 w Gazzaniga) – włoski biegacz narciarski. Na arenie międzynarodowej zadebiutował w 1991 roku. Specjalista biegów sprinterskich. Dotychczas największym sukcesem zawodnika jest zdobycie trzeciego miejsca w zawodach pucharu świata w Düsseldorfie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FISu 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1980
Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy